Het seizoen 2003/04 van de zondag Hoofdklasse A ging van start op 31 augustus 2003, de laatste speelronde was op 2 mei 2004. De zondag Hoofdklasse A is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was Türkiyemspor, dat vorig seizoen kampioen werd.

Teams

Ranglijst

Stand

Uitleg kleuren

Uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag A